Владимир Елагин:
 Елагин, Владимир Васильевич (род. 1955) — губернатор Оренбургской области (1991—1999).
 Елагин, Владимир Николаевич (1831—1863) — русский писатель.